Фольке Виктор Вассен (, , Гётеборг, Швеция — , там же) — шведский яхтсмен, бронзовый призёр летних Игр в Хельсинки (1952).

Выступал за клуб GKSS из Гётеборга.

На летних Олимпийских играх в Хельсинки (1952) в составе экипажа, в который входил и его брат Магнус Вассен, завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по парусному спорту в классе яхт 5,5 метров.

Ссылки 

 https://web.archive.org/web/20160308035537/http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/wa/folke-wassen-1.html
 https://web.archive.org/web/20140822024358/http://www.sok.se/5.aad0b10833d63e5c800031601.html

Яхтсмены Швеции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1952 года